Bolder (meerpaal), een meerpaal
Bolder (plaats), een plaats in Zichen-Zussen-Bolder, deelgemeente van Riemst
Verzorgingsplaats Bolder, een verzorgingsplaats langs de Nederlandse A1